Каменоломни:
 Каменоломни — устаревший термин, обозначающий горные разработки строительных пород.
 Каменоломни — посёлок городского типа в Ростовской области, центр Октябрьского района и Матвеево-Каменоломненского городского поселения.

См. также 
 Каменоломня